

Personen 
Bartolomé Murillo, Spaans kunstschilder
Jeison Murillo, Colombiaans voetballer
Dr. Atl, pseudoniem van Gerardo Murillo, een Mexicaans schilder.

Plaatsen 
Murillo el Fruto, gemeente in de Spaanse provincie en regio Navarra
Murillo el Cuende, gemeente in de Spaanse provincie en regio Navarra
Murillo de Río Leza, gemeente in de Spaanse provincie en regio La Rioja
Pedro Domingo Murillo, provincie in het centrum van het departement La Paz in Bolivia

Diversen 
Murillo (sigarenmerk)